Karel Rachůnek, češki hokejist, * 27. avgust 1979, Gottwaldov, Češkoslovaška, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Rachůnek je člansko kariero začel v klubu HC Zlín v češki ligi v sezoni 1997/98. Leta 1997 je bil kot 229. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba New York Rangers in New Jersey Devils, je v sedmih sezonah odigral 371 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 22  golov in 118 podaj, ter 26 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in sedem podaj. V sezonah 2008/09 in 2009/10 je igral za klub Dinamo Moskva v ligi KHL, od sezone 2010/11 pa za Lokomotivo Jaroslavelj, za katero je bil igral že v sezonah 2002/03, 2004/05 in 2005/06. V sezoni 2010/11 je bil klubski kapetan ter najboljši strelec lige med branilci. 

Za češko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, v letih 2009, 2010 in 2011, kjer je skupno odigral 25 tekem, dosegel pa tri gole in osem podaj. Na prvenstvu leta 2010 je osvojil zlato medaljo, leta 2011 pa še bronasto.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Tudi njegova brata Tomáš in Ivan sta hokejista. Leta 2011 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Zlín
| Češka liga U18
| 95/96
|
| 38
| 8
| 11
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga U20
| 96/97
|
| 27
| 2
| 11
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 97/98
|
| 27
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Prostějov
| Češka 2. liga
| 97/98
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 98/99
|
| 39
| 3
| 9
| 12
|
| 88
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 99/00
|
| 62
| 6
| 20
| 26
| +18
| 64
|
| 9
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
|
| 71
| 3
| 30
| 33
| +17
| 60
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
|
| 51
| 3
| 15
| 18
| +7
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
|
| 58
| 4
| 25
| 29
| +23
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Senators
| AHL
| 02/03
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
|
| 60
| 1
| 15
| 16
| +17
| 29
|
| 17
| 1
| 3
| 4
| -5
| 14
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| -9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Orli Znojmo
| Češka liga
| 04/05
|
| 21
| 5
| 6
| 11
| -6
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 04/05
|
| 27
| 6
| 8
| 14
| -3
| 69
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| -4
| 6
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 05/06
|
| 45
| 11
| 20
| 31
| +14
| 73
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 29
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 66
| 6
| 20
| 26
| -9
| 38
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -1
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 07/08
|
| 47
| 4
| 9
| 13
| +3
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 08/09
|
| 50
| 9
| 21
| 30
| +19
| 85
|
| 12
| 4
| 4
| 8
| +4
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 09/10
|
| 52
| 10
| 16
| 26
| 
| 74
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 10/11
|
| 50
| 11
| 35
| 46
| 
| 98
|
| 18
| 8
| 5
| 13
| 
| 10
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 868
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 395
| bgcolor="#7FFF00" | +102
| bgcolor="#7FFF00" | 895
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 81
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Češki hokejski branilci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti HC Prostějov
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Binghamton Senators
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti HC Orli Znojmo
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Dinamo Moskva
Umrli v letalskih nesrečah
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih